Cercignani ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Cercignani (1939–2010), italienischer Physiker
 Fausto Cercignani (* 1941), italienischer Literaturwissenschaftler, Lyriker, Anglist und Germanist